Eau Claire kan syfta på:

Eau Claire, Michigan – en stad i USA
Eau Claire, Wisconsin – huvudort i Eau Claire County i delstaten Wisconsin, USA
Eau Claire, Calgary – ett samhälle vid Calgary, Kanada

Se även
Eau Claire County